Toponímia:
 Riu-sec (Erau), municipi francès del departament de l'Erau
 Riu Sec (l'Estany), riera dels municipis de Moià i l'Estany (Moianès)
 Riu Sec (Conca de Barberà)
 Riu Sec (Vallès Occidental) o Riu-sec, riu del Vallès Occidental, afluent del Ripoll, tributari del Besòs
 Riu Sec de Betxí, riu de la Plana Baixa
 Riu Sec de Borriol, riu de la Plana Alta, anomenat també Rambla de Borriol al nord de la ciutat de Castelló de la Plana 
 Sant Pau de Riu-sec, església de Sabadell
 Biografies:
 Gilabert de Centelles i Riu-sec, noble i militar del País Valencià
 Bernat de Centelles Riu-sec i de Cabrera, baró de Nules i d'Oliva
 Francesc Gilabert de Centelles Riu-sec i de Queralt, baró de Nules i primer comte d'Oliva
 Serafí de Centelles Riu-sec i Ximénez de Urrea, baró de Nules i segon comte d'Oliva
 Francesc Gilabert de Centelles Riu-sec i Fernández de Heredia, baró de Nules i tercer comte d'Oliva
 Pere de Centelles Riu-sec i Folch de Cardona, baró de Nules i quart comte d'Oliva
 Magdalena de Centelles Riu-sec i Folch de Cardona, cinquena comtessa d'Oliva
 Querubí Joan de Centelles Riu-sec i Ximénez de Urrea, senyor d'Aiora, noble i militar del Regne de València